Valens ist der Name folgender Personen:

 Valens (328–378), römischer Kaiser
 Valens (Koroplast), griechischer Koroplast
 Valens Thessalonicus, römischer Gegenkaiser

 Fabius Valens († 69), römischer Suffektkonsul 69 und Militär
 Gaius Aburnius Valens, römischer Suffektkonsul 109
 Iulius Valens Licinianus, Gegenkaiser im Jahr 251
 Marcus Herennius Valens, römischer Centurio (Kaiserzeit)

 Titus Manlius Valens († 96), römischer Konsul 96
 Valerius Valens, Mitregent des römischen Kaisers Licinius

 Anton Valens (1964–2021), niederländischer Schriftsteller und Maler
 Ritchie Valens (1941–1959), US-amerikanischer Rock-’n’-Roll-Musiker
 Vettius Valens (120–175), griechischer Astronom und Astrologe
 Vettius Valens (Mediziner) († 48), römischer Arzt und Schulgründer

Für die Ortschaft in der Gemeinde Pfäfers, Kanton St. Gallen, Schweiz, siehe Valens SG

Siehe auch:
 Valentin